Cessac steht für:

 Cessac, eine französische Gemeinde im Département Gironde

Cessac ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Cessac (* 1952), französische Musikhistorikerin und Musikherausgeberin
 Jean-Girard Lacuée de Cessac (1752–1841), französischer Politiker, 1792 Präsident der Gesetzgebenden Nationalversammlung und Mitglied des Fauteuil 18 der Académie française
 Laurence Modaine-Cessac (* 1964), französische Florettfechterin
 Pierre de Bérail de Cessac (1342–1353 oder 1354), Bischof von Agde (Frankreich)